Fredrik Almgren kan syfta på:

* Fredrik Almgren (1840–1903), svensk ämbetsman och politiker
 Fredrik Almgren (1877–1962), svensk agronom och konstnär